Казна́в-Сер-э-Алла́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент коммуны — Арьеж. Входит в состав кантона Тараскон-сюр-Арьеж. Округ коммуны — Фуа.

Код INSEE коммуны — 09092.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 48 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 37 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 21 были экономически активными, 16 — неактивными (показатель активности — 56,8 %, в 1999 году было 51,9 %). Из 21 активных работали 16 человек (8 мужчин и 8 женщин), безработных было 5 (2 мужчины и 3 женщины). Среди 16 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 6 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Арьеж